|-
|(50501)||2000 DM97|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,104|| align=right|7,99|| align=right|4,186||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50502)||2000 DB98|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,084|| align=right|11,64|| align=right|5,304||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50503)||2000 DG98|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,051|| align=right|6,21|| align=right|4,617||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50504)||2000 DJ98|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,071|| align=right|10,21|| align=right|4,529||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50505)||2000 DP98|| align=right|14,8|| align=right|2,721|| align=right|0,033|| align=right|6,12|| align=right|4,487||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50506)||2000 DV99|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,128|| align=right|7,37|| align=right|3,862||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50507)||2000 DW99|| align=right|14,3|| align=right|2,624|| align=right|0,086|| align=right|14,54|| align=right|4,251||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50508)||2000 DF100|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,154|| align=right|13,04|| align=right|5,759||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50509)||2000 DB101|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,134|| align=right|5,36|| align=right|3,638||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50510)||2000 DE101|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,072|| align=right|9,90|| align=right|5,326||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50511)||2000 DZ101|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,100|| align=right|15,63|| align=right|4,089||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50512)||2000 DA103|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,082|| align=right|4,79|| align=right|3,876||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50513)||2000 DH103|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,024|| align=right|1,46|| align=right|4,595||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50514)||2000 DL105|| align=right|14,7|| align=right|2,521|| align=right|0,185|| align=right|4,66|| align=right|4,003||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50515)||2000 DS105|| align=right|14,7|| align=right|2,455|| align=right|0,102|| align=right|6,11|| align=right|3,846||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50516)||2000 DL106|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,049|| align=right|10,51|| align=right|4,208||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50517)||2000 DK109|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,158|| align=right|6,31|| align=right|3,594||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50518)||2000 DL109|| align=right|15,9|| align=right|2,480|| align=right|0,272|| align=right|2,97|| align=right|3,905||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50519)||2000 DG110|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,073|| align=right|22,39|| align=right|4,090||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50520)||2000 DX110|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,185|| align=right|5,67|| align=right|3,446||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50521)||2000 DZ110|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,071|| align=right|3,02|| align=right|4,459||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50522)||2000 DU111|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,107|| align=right|11,41|| align=right|4,280||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50523)||2000 DQ116|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,271|| align=right|11,82|| align=right|4,299||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50524)||2000 DY117|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,150|| align=right|1,69|| align=right|4,094||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(50525)||2000 EQ3|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,108|| align=right|3,56|| align=right|4,122||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50526)||2000 ET5|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,223|| align=right|2,65|| align=right|3,771||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50527)||2000 EE6|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|11,43|| align=right|4,398||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50528)||2000 EL9|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,133|| align=right|13,14|| align=right|4,148||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50529)||2000 EC10|| align=right|15,8|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|1,12|| align=right|4,627||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50530)||2000 EP10|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,013|| align=right|1,96|| align=right|4,688||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50531)||2000 EZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,140|| align=right|9,29|| align=right|4,637||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50532)||2000 EO12|| align=right|14,0|| align=right|3,071|| align=right|0,091|| align=right|9,00|| align=right|5,380||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50533)||2000 EP12|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,100|| align=right|9,64|| align=right|5,360||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50534)||2000 EY12|| align=right|13,8|| align=right|2,772|| align=right|0,140|| align=right|9,74|| align=right|4,613||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50535)||2000 EB13|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,078|| align=right|8,35|| align=right|4,482||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50536)||2000 EK13|| align=right|15,3|| align=right|2,180|| align=right|0,032|| align=right|4,11|| align=right|3,218||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50537)||2000 EH14|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,154|| align=right|4,49|| align=right|3,773||MBA||3. marec 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(50538)||2000 EA15|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,077|| align=right|9,05|| align=right|5,107||MBA||3. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50539)||2000 EM15|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,179|| align=right|4,46|| align=right|3,537||MBA||6. marec 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(50540)||2000 EK16|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,162|| align=right|4,44|| align=right|3,346||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50541)||2000 EV16|| align=right|14,6|| align=right|2,950|| align=right|0,115|| align=right|10,53|| align=right|5,066||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50542)||2000 EZ16|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,085|| align=right|9,81|| align=right|5,102||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50543)||2000 ED17|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,041|| align=right|1,52|| align=right|4,564||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50544)||2000 EO17|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,160|| align=right|7,25|| align=right|3,578||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50545)||2000 ER17|| align=right|12,5|| align=right|2,527|| align=right|0,095|| align=right|15,29|| align=right|4,017||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50546)||2000 ED18|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,096|| align=right|15,07|| align=right|4,706||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50547)||2000 ES18|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|3,06|| align=right|3,634||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50548)||2000 EC19|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,129|| align=right|2,26|| align=right|3,808||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50549)||2000 EV19|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,134|| align=right|8,15|| align=right|4,122||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50550)||2000 EZ19|| align=right|12,9|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|11,08|| align=right|5,362||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50551)||2000 EJ20|| align=right|13,7|| align=right|2,888|| align=right|0,245|| align=right|12,66|| align=right|4,907||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50552)||2000 EV20|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,076|| align=right|8,95|| align=right|4,552||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50553)||2000 EL21|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,101|| align=right|14,11|| align=right|4,330||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50554)||2000 EC24|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,113|| align=right|3,65|| align=right|5,469||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50555)||2000 EF24|| align=right|13,8|| align=right|2,919|| align=right|0,049|| align=right|2,13|| align=right|4,987||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50556)||2000 EQ24|| align=right|14,5|| align=right|2,702|| align=right|0,232|| align=right|2,88|| align=right|4,440||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50557)||2000 EN25|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|1,55|| align=right|3,760||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50558)||2000 EN26|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|4,17|| align=right|3,566||MBA||4. marec 2000||Uccle||E. W. Elst; D. Taeymans
|-
|(50559)||2000 EA27|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|4,61|| align=right|4,247||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50560)||2000 EB29|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,137|| align=right|16,16|| align=right|4,152||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50561)||2000 EB30|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|14,53|| align=right|4,054||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50562)||2000 EX32|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,127|| align=right|7,14|| align=right|3,484||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50563)||2000 EF36|| align=right|14,7|| align=right|2,412|| align=right|0,075|| align=right|6,60|| align=right|3,744||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50564)||2000 EE37|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,076|| align=right|2,63|| align=right|4,499||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50565)||2000 ES37|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,036|| align=right|1,42|| align=right|4,829||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50566)||2000 EL38|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,042|| align=right|9,53|| align=right|5,150||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50567)||2000 EN38|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,144|| align=right|7,66|| align=right|4,646||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50568)||2000 ES38|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,033|| align=right|3,33|| align=right|4,486||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50569)||2000 ET38|| align=right|14,0|| align=right|2,937|| align=right|0,009|| align=right|11,91|| align=right|5,032||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50570)||2000 EZ38|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|1,35|| align=right|3,559||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50571)||2000 EA39|| align=right|15,1|| align=right|2,865|| align=right|0,142|| align=right|9,80|| align=right|4,848||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50572)||2000 EM39|| align=right|13,8|| align=right|2,772|| align=right|0,051|| align=right|4,11|| align=right|4,615||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50573)||2000 EX39|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,190|| align=right|6,80|| align=right|4,049||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50574)||2000 ED40|| align=right|14,2|| align=right|2,844|| align=right|0,103|| align=right|5,12|| align=right|4,795||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50575)||2000 EL40|| align=right|13,9|| align=right|2,444|| align=right|0,092|| align=right|11,07|| align=right|3,821||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50576)||2000 EP40|| align=right|13,8|| align=right|2,878|| align=right|0,038|| align=right|2,66|| align=right|4,883||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50577)||2000 EU40|| align=right|15,0|| align=right|3,043|| align=right|0,142|| align=right|0,80|| align=right|5,308||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50578)||2000 EH41|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,147|| align=right|2,61|| align=right|3,861||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50579)||2000 EN41|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|4,069||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50580)||2000 EO41|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,146|| align=right|4,63|| align=right|4,391||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50581)||2000 EA42|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,026|| align=right|0,15|| align=right|4,545||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50582)||2000 ED42|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,156|| align=right|5,02|| align=right|5,600||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50583)||2000 EN42|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,002|| align=right|5,37|| align=right|4,562||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50584)||2000 EK43|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,172|| align=right|2,40|| align=right|5,717||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50585)||2000 EL43|| align=right|16,9|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,63|| align=right|3,698||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50586)||2000 EP43|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,883||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50587)||2000 ET45|| align=right|13,6|| align=right|2,928|| align=right|0,057|| align=right|1,73|| align=right|5,011||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50588)||2000 EX45|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,054|| align=right|3,46|| align=right|4,506||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50589)||2000 ED46|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|10,37|| align=right|5,353||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50590)||2000 EO46|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,103|| align=right|0,54|| align=right|4,165||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50591)||2000 EQ46|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,146|| align=right|2,26|| align=right|3,634||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50592)||2000 ES46|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,137|| align=right|5,57|| align=right|3,815||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50593)||2000 EU46|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|4,94|| align=right|3,546||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50594)||2000 EV46|| align=right|14,8|| align=right|2,865|| align=right|0,049|| align=right|1,06|| align=right|4,849||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50595)||2000 EZ46|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|2,85|| align=right|4,246||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50596)||2000 EV47|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,073|| align=right|1,65|| align=right|4,832||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50597)||2000 EY47|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,099|| align=right|3,91|| align=right|3,715||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50598)||2000 EH48|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,195|| align=right|12,61|| align=right|4,047||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50599)||2000 EM48|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,079|| align=right|4,73|| align=right|4,653||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50600)||2000 ED49|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,045|| align=right|5,11|| align=right|4,477||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50601)||2000 EY49|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,084|| align=right|2,66|| align=right|4,425||MBA||6. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50602)||2000 EM50|| align=right|14,5|| align=right|2,410|| align=right|0,107|| align=right|5,99|| align=right|3,740||MBA||10. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50603)||2000 EK54|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|5,97|| align=right|4,469||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50604)||2000 EZ54|| align=right|13,5|| align=right|3,190|| align=right|0,216|| align=right|15,05|| align=right|5,697||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50605)||2000 EJ55|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,039|| align=right|7,09|| align=right|4,800||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50606)||2000 ES55|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,068|| align=right|1,99|| align=right|4,621||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50607)||2000 EE56|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,213|| align=right|7,37|| align=right|4,669||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50608)||2000 EL56|| align=right|14,4|| align=right|2,700|| align=right|0,127|| align=right|13,40|| align=right|4,437||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50609)||2000 EU56|| align=right|14,0|| align=right|2,723|| align=right|0,014|| align=right|5,22|| align=right|4,493||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50610)||2000 EW56|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,160|| align=right|7,98|| align=right|5,625||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50611)||2000 EL57|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,133|| align=right|0,49|| align=right|3,747||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50612)||2000 EZ57|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,030|| align=right|6,13|| align=right|4,479||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50613)||2000 ER58|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,011|| align=right|5,25|| align=right|4,530||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50614)||2000 EJ59|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,157|| align=right|12,02|| align=right|4,289||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50615)||2000 EG60|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,043|| align=right|10,24|| align=right|5,184||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50616)||2000 EH61|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,062|| align=right|3,56|| align=right|4,454||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50617)||2000 EG62|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,186|| align=right|1,50|| align=right|5,308||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50618)||2000 EH62|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,097|| align=right|3,13|| align=right|4,245||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50619)||2000 EM62|| align=right|14,3|| align=right|2,927|| align=right|0,059|| align=right|2,29|| align=right|5,006||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50620)||2000 ES62|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,065|| align=right|4,33|| align=right|4,398||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50621)||2000 EO63|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,091|| align=right|4,66|| align=right|4,600||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50622)||2000 ER63|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,179|| align=right|13,58|| align=right|4,283||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50623)||2000 EC65|| align=right|14,3|| align=right|2,873|| align=right|0,102|| align=right|0,87|| align=right|4,870||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50624)||2000 EL65|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,026|| align=right|1,51|| align=right|4,838||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50625)||2000 EL66|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,159|| align=right|3,00|| align=right|5,738||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50626)||2000 EY67|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,107|| align=right|6,13|| align=right|3,890||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50627)||2000 EZ68|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,077|| align=right|2,36|| align=right|4,069||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50628)||2000 EA69|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,169|| align=right|2,00|| align=right|5,736||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50629)||2000 EG69|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,075|| align=right|2,75|| align=right|4,961||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50630)||2000 EK70|| align=right|14,3|| align=right|3,211|| align=right|0,117|| align=right|1,41|| align=right|5,752||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50631)||2000 EL71|| align=right|16,9|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|2,74|| align=right|3,549||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50632)||2000 EO74|| align=right|14,0|| align=right|2,891|| align=right|0,127|| align=right|18,77|| align=right|4,914||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50633)||2000 EA75|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,041|| align=right|2,18|| align=right|4,249||MBA||11. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50634)||2000 EO75|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|23,53|| align=right|3,638||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50635)||2000 EY76|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,123|| align=right|7,43|| align=right|3,770||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50636)||2000 EH77|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|11,56|| align=right|4,401||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50637)||2000 EG79|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,171|| align=right|7,03|| align=right|4,384||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50638)||2000 EP79|| align=right|14,8|| align=right|2,833|| align=right|0,098|| align=right|2,50|| align=right|4,766||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50639)||2000 EV79|| align=right|13,8|| align=right|3,009|| align=right|0,037|| align=right|11,76|| align=right|5,219||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50640)||2000 EX79|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,113|| align=right|4,28|| align=right|3,238||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50641)||2000 EM84|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|4,125||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50642)||2000 EK86|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,046|| align=right|3,47|| align=right|4,089||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50643)||2000 EU86|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|2,58|| align=right|3,619||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50644)||2000 EP87|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,153|| align=right|3,26|| align=right|3,748||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50645)||2000 EQ87|| align=right|13,6|| align=right|2,724|| align=right|0,050|| align=right|13,81|| align=right|4,495||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50646)||2000 EA88|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,178|| align=right|9,98|| align=right|4,067||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50647)||2000 EN88|| align=right|13,2|| align=right|3,048|| align=right|0,077|| align=right|8,79|| align=right|5,321||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50648)||2000 EL89|| align=right|14,4|| align=right|2,847|| align=right|0,029|| align=right|3,15|| align=right|4,802||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50649)||2000 EK90|| align=right|13,5|| align=right|2,734|| align=right|0,149|| align=right|8,70|| align=right|4,520||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50650)||2000 EV90|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,057|| align=right|6,66|| align=right|3,647||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50651)||2000 EO91|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,100|| align=right|5,84|| align=right|4,527||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50652)||2000 ER91|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,064|| align=right|8,86|| align=right|5,144||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50653)||2000 EV92|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,044|| align=right|5,77|| align=right|4,219||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50654)||2000 EH93|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,158|| align=right|10,13|| align=right|4,570||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50655)||2000 EL94|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|12,98|| align=right|4,093||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50656)||2000 EM94|| align=right|13,3|| align=right|2,523|| align=right|0,261|| align=right|6,07|| align=right|4,007||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50657)||2000 EN94|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|4,582||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50658)||2000 ES94|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,231|| align=right|6,18|| align=right|4,099||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50659)||2000 EW94|| align=right|13,9|| align=right|2,813|| align=right|0,089|| align=right|7,75|| align=right|4,716||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50660)||2000 EJ95|| align=right|13,5|| align=right|2,900|| align=right|0,062|| align=right|10,01|| align=right|4,937||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50661)||2000 EN95|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,172|| align=right|10,15|| align=right|5,554||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50662)||2000 EG97|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,120|| align=right|14,05|| align=right|4,216||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50663)||2000 EY102|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,024|| align=right|8,36|| align=right|4,339||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50664)||2000 EY103|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|7,12|| align=right|3,642||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50665)||2000 EK104|| align=right|13,4|| align=right|3,024|| align=right|0,085|| align=right|15,79|| align=right|5,258||MBA||14. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50666)||2000 EQ104|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|7,01|| align=right|3,829||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50667)||2000 ES104|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,107|| align=right|4,35|| align=right|3,441||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50668)||2000 EO105|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,053|| align=right|10,86|| align=right|5,164||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50669)||2000 ES105|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,170|| align=right|9,65|| align=right|3,703||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50670)||2000 EY105|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,067|| align=right|6,95|| align=right|3,739||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50671)||2000 EL107|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,089|| align=right|12,12|| align=right|4,220||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50672)||2000 EN107|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,196|| align=right|6,52|| align=right|4,255||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50673)||2000 EQ107|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,157|| align=right|5,26|| align=right|4,329||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50674)||2000 ES107|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,249|| align=right|2,49|| align=right|4,210||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50675)||2000 ED108|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,221|| align=right|6,01|| align=right|3,490||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50676)||2000 EQ108|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,019|| align=right|9,68|| align=right|5,148||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50677)||2000 ED109|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,050|| align=right|11,73|| align=right|5,348||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50678)||2000 EQ109|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,092|| align=right|10,19|| align=right|4,567||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50679)||2000 EZ109|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,034|| align=right|3,82|| align=right|4,153||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50680)||2000 EQ110|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,147|| align=right|11,91|| align=right|4,415||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50681)||2000 EG111|| align=right|13,7|| align=right|2,771|| align=right|0,166|| align=right|9,17|| align=right|4,612||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50682)||2000 EJ111|| align=right|13,2|| align=right|3,114|| align=right|0,113|| align=right|18,40|| align=right|5,494||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50683)||2000 EN111|| align=right|13,7|| align=right|2,607|| align=right|0,060|| align=right|14,45|| align=right|4,207||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50684)||2000 ER111|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,149|| align=right|18,37|| align=right|4,637||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50685)||2000 EV113|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,029|| align=right|10,03|| align=right|5,340||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50686)||2000 EZ113|| align=right|13,6|| align=right|2,445|| align=right|0,126|| align=right|3,31|| align=right|3,822||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50687)||2000 EC117|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|22,68|| align=right|4,121||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50688)||2000 EX118|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,085|| align=right|11,12|| align=right|4,360||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50689)||2000 EJ119|| align=right|14,1|| align=right|2,678|| align=right|0,121|| align=right|14,59|| align=right|4,382||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50690)||2000 ER119|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,174|| align=right|16,09|| align=right|4,173||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50691)||2000 ET122|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,184|| align=right|1,51|| align=right|4,655||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50692)||2000 EB124|| align=right|14,4|| align=right|3,005|| align=right|0,024|| align=right|11,34|| align=right|5,208||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50693)||2000 EF124|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|5,393||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50694)||2000 EM124|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,166|| align=right|6,51|| align=right|4,382||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50695)||2000 EU126|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,105|| align=right|3,62|| align=right|4,542||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50696)||2000 EX127|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,109|| align=right|11,45|| align=right|5,532||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50697)||2000 EL128|| align=right|15,9|| align=right|2,454|| align=right|0,141|| align=right|3,19|| align=right|3,843||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50698)||2000 EY128|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,058|| align=right|11,07|| align=right|5,178||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50699)||2000 EC129|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,071|| align=right|3,65|| align=right|4,557||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50700)||2000 EM129|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,126|| align=right|3,63|| align=right|3,736||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50701)||2000 EU129|| align=right|13,8|| align=right|3,029|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|5,271||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50702)||2000 EU130|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,071|| align=right|3,11|| align=right|4,913||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50703)||2000 EE131|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,163|| align=right|2,43|| align=right|5,698||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50704)||2000 EK132|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,128|| align=right|6,84|| align=right|3,640||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50705)||2000 ER132|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,089|| align=right|4,53|| align=right|4,666||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50706)||2000 EX132|| align=right|14,7|| align=right|2,471|| align=right|0,169|| align=right|7,65|| align=right|3,885||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50707)||2000 EC133|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,176|| align=right|4,63|| align=right|3,556||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50708)||2000 EF133|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,185|| align=right|5,52|| align=right|4,102||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50709)||2000 EK133|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,159|| align=right|1,18|| align=right|3,766||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50710)||2000 EQ133|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,087|| align=right|10,85|| align=right|5,241||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50711)||2000 ER134|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,226|| align=right|3,63|| align=right|4,127||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50712)||2000 EV134|| align=right|14,4|| align=right|2,866|| align=right|0,068|| align=right|12,27|| align=right|4,851||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50713)||2000 EZ135|| align=right|14,1|| align=right|2,369|| align=right|0,244|| align=right|26,11|| align=right|3,645||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50714)||2000 ER136|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,207|| align=right|5,61|| align=right|4,091||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50715)||2000 EV136|| align=right|14,8|| align=right|2,866|| align=right|0,040|| align=right|3,19|| align=right|4,851||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50716)||2000 ED137|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,176|| align=right|5,79|| align=right|5,437||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50717)||2000 EN138|| align=right|13,3|| align=right|2,787|| align=right|0,159|| align=right|15,28|| align=right|4,652||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50718)||2000 ED139|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,117|| align=right|14,15|| align=right|4,249||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50719)||2000 EG140|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,154||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50720)||2000 EM140|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,106|| align=right|1,24|| align=right|4,363||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50721)||2000 EU141|| align=right|14,3|| align=right|2,488|| align=right|0,158|| align=right|9,51|| align=right|3,925||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50722)||2000 EW141|| align=right|13,1|| align=right|3,014|| align=right|0,102|| align=right|12,03|| align=right|5,231||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50723)||2000 EG143|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,120|| align=right|11,75|| align=right|4,058||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50724)||2000 EK145|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,197|| align=right|4,65|| align=right|4,124||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50725)||2000 EH146|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,099|| align=right|15,09|| align=right|4,226||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50726)||2000 EH147|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,036|| align=right|3,39|| align=right|4,584||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50727)||2000 EO147|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,73|| align=right|5,388||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50728)||2000 ED148|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,092|| align=right|2,81|| align=right|5,172||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50729)||2000 ET148|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|1,30|| align=right|3,748||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50730)||2000 EZ149|| align=right|13,7|| align=right|2,632|| align=right|0,194|| align=right|14,11|| align=right|4,270||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50731)||2000 EA150|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,102|| align=right|13,31|| align=right|4,424||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50732)||2000 EJ151|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,120|| align=right|14,33|| align=right|4,123||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50733)||2000 EV152|| align=right|15,5|| align=right|2,177|| align=right|0,132|| align=right|3,30|| align=right|3,213||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50734)||2000 EP153|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,69|| align=right|4,177||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50735)||2000 ER153|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,044|| align=right|4,28|| align=right|4,546||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50736)||2000 EA154|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,184|| align=right|8,29|| align=right|4,123||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50737)||2000 EB154|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,116|| align=right|13,94|| align=right|5,563||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50738)||2000 EA155|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,113|| align=right|8,09|| align=right|4,534||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50739)||2000 EY156|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,229|| align=right|14,42|| align=right|4,093||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50740)||2000 EO157|| align=right|13,5|| align=right|3,182|| align=right|0,164|| align=right|18,85|| align=right|5,676||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50741)||2000 EW157|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,187|| align=right|4,72|| align=right|3,587||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50742)||2000 EZ158|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,100|| align=right|13,06|| align=right|4,163||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50743)||2000 EL163|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,102|| align=right|1,86|| align=right|4,438||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50744)||2000 EL164|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,231|| align=right|8,19|| align=right|4,673||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50745)||2000 ET165|| align=right|14,1|| align=right|2,917|| align=right|0,039|| align=right|2,07|| align=right|4,982||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50746)||2000 EJ170|| align=right|12,8|| align=right|2,986|| align=right|0,091|| align=right|10,72|| align=right|5,160||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50747)||2000 EL170|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,130|| align=right|10,85|| align=right|5,568||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50748)||2000 ED171|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,155|| align=right|14,26|| align=right|4,253||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50749)||2000 EL171|| align=right|13,3|| align=right|3,080|| align=right|0,077|| align=right|10,85|| align=right|5,406||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50750)||2000 EU171|| align=right|13,7|| align=right|2,615|| align=right|0,217|| align=right|13,07|| align=right|4,229||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov